Ravensara är ett släkte av lagerväxter. Ravensara ingår i familjen lagerväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Lagerväxter
Ravensara